Anghiera steht für

 den heutigen Ort Angera
 das Geschlecht der Markgrafen von Anghiera, dem heutigen Angera
 insbesondere für Petrus Martyr von Anghiera